Cotahuasi – miasto w Peru
 Cotahuasi – kanion w Peru
 Cotahuasi – rzeka w Peru

Przypisy